Уаттара () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уаттара, Азиз (род. 2001) — ивуарийский футболист, защитник.
 Уаттара, Алассан (род. 1942) — ивуарийский политический деятель, премьер-министр Кот-д’Ивуара в ноябре 1990 — декабре 1993, председатель партии «Объединение республиканцев».
 Уаттара, Болодигуй (род. 1980) — ивуарийский шоссейный велогонщик.
 Уаттара, Булигибия (род. 1988) — ивуарийский футболист.
 Уаттара, Данго (род. 2002) — буркинийский футболист, нападающий
 Уаттара, Ели Сильви (род. 1994) — российская волейболистка, доигровщица.
 Уаттара, Зие (род. 2000) — ивуарийский футболист, защитник.
 Уаттара, Кальпи (род. 1998) — ивуарийский футболист, защитник.
 Уаттара, Якуба (род. 1992) — ганский и французский профессиональный баскетболист.